La Fraternité Saint-Dominique, dont le siège est le couvent de la Haye-aux-Bonshommes à Avrillé (en Maine-et-Loire), est une communauté religieuse catholique traditionaliste d’inspiration dominicaine bien que non reconnue officiellement par l’ordre des Prêcheurs car considérée comme plus ou moins proche de la Fraternité Saint-Pie-X de Marcel Lefebvre.

Historique 
Originellement, le couvent de la Haye-aux-Bonshommes était un monastère de l’ordre de Grandmont fondé au . De cette époque, seule subsiste aujourd’hui l’église conventuelle. La communauté disposait d’une léproserie et d'une demeure pour le prieur. 

S'étant rapprochée du courant anti-accordiste, dont l'Union sacerdotale Marcel-Lefebvre (USML), aujourd'hui dissoute, la Fraternité Saint-Dominique a clarifié officiellement sa position par un communiqué, daté du , en réponse au communiqué de la FSSPX du , lui-même émis en réaction à la consécration épiscopale de l'abbé Jean-Michel Faure par Richard Williamson.

Publication 
Les frères dominicains d’Avrillé éditent la revue du Sel de la terre, publication thomiste trimestrielle, portant sur les doctrine et spiritualité chrétiennes. Ils ont aussi la maison d'édition du Sel de la terre.

Implantations 

Composé des branches :

 Masculine : couvent de la Haye-aux-Bonshommes, à Avrillé, dans le Maine-et-Loire, et dont le prieur est le R.P. Pierre-Marie (de son nom d'état-civil : Geoffroy de Kergorlay) depuis son élection le . Avec une dizaine de prêtres et plusieurs frères.
 Collège et lycée : Foyer Saint-Thomas-d'Aquin dans les bâtiments du Prieuré de la Haye-aux-Bonshommes acquis en

Références

Annexes

Articles connexes 
 Prieuré de la Haie-aux-Bonshommes
Résistance (FSSPX)

Liens externes 

 Maison d'édition du Sel de la terre

Catholicisme traditionaliste